Michael D. Brown (1954 - ), director del FEMA (2003-2005)
 Michael E. Brown (1965 - ), astrònom
 Michael Stuart Brown (1941 - ), genetista
 Michael Brown (1976 - ), actor
 Michael Brown (1987 - ), pilot de trial anglès
 Mike Brown, pilot de motocròs estatunidenc

Referències